Петър Савов (Събев) Огнянов–Чакмака е български общественик, председател на Кюстендженската българска община.

Биография 
Роден е през 1845 г. в Кюстенджа в семейство на преселници от Котел. Баща му Сава (Съби) Дачов Огнянов и неговият брат Станьо са синове на Дачо Кехайа от Котел, потомък на Атанас х. Берон и хаджи Беро от Жеравна. Те променят фамилното си име от Чакмакови на Огнянови след опожаряването на Котел, за да не носят турско име. По това време Сава (Съби) Огнянов се преселва в Кюстенджа.

През 1875 г. Петър Огнянов се оженва за Мина (Мария) Горанова от видно карловско семейство. На нея Христо Ботев посвещава стихотворението си „Пристанала“ и според мнозина изследователи тя е неговото „първо либе“. С женитбата си и преместването си в Кюстенджа тя се откъсва от своята среда. Имат пет деца: Сава (1876), който по-късно става бележит артист, Богдан (1877), станал ветеринарен лекар, Иван (1878) – акушер-гинеколог, Александър (1879), починал през 1884 г., и след смъртта му още едно дете, кръстено също Александър (1884), станал юрист и политик. При това раждане майката умира. Петър Огнянов има втори брак с Мария Пенакова, която довежда двама сина и ражда още две деца – Анастасия и Стефан.

Председател е на Кюстендженската българска община.

По-късно се преселва в Русе.

Умира през 1933 г. в Русе.

Родословие

Източници 

Родени в Кюстенджа
Добруджански българи
Починали в Русе